Le'an kan avse följande platser i Kina:

 Le'an – härad under Fuzhous stad på prefekturnivå, Jiangxi-provinsen
 Le'an (socken i Kina) – stadsdelsdistrikt i Shandong-provinsen
 Le'an Jiang  – vattendrag i Jiangxi-provinsen